Boletus aereus je latinský (vědecký) název používaný pro více různých druhů hřibovitých hub:

 hřib borový (Boletus pinophillus  Pilát et. Dermek syn. Boletus aereus Gill.)
 hřib bronzový (Boletus aereus Bull.:Fr.)
 hřib přívěskatý (Boletus appendiculatus Schaeff. ex Fr. syn. Boletus aereus Bull. ex Fr. s. auct.)

V současnosti se v rámci binomické nomenklatury označení Boletus aereus užívá pro hřib bronzový.

Mykologové Krombholz, Smotlacha, Velenovský, Ricken a další název Boletus aereus dříve používali i pro hřib přívěskatý, který se dnes nazývá Boletus appendiculatus. Nejednoznačnost pocházela z mykologického popisu Jeana Baptiste Francoise Bulliarda (1788), na jejímž základě byly obě houby považovány jen za různé formy téhož druhu (bělomasou – hřib bronzový a žlutomasou – hřib přívěskatý). Z toho důvodu byl odborný název Boletus aereus chápán různými autoritami odlišně, francouzští autoři v novějších popisech (Lucien Quélet 1888) inklinovali k pojetí ve smyslu hřibu přívěskatého, středoevropští zastávali aktuálně platné stanovisko. K rozhodnutí o aktuálním pojetí došlo na základě faktu, že Bulliard ve svém díle zdůraznil, že svoji práci věnoval z valné části „bílé formě“ (hřibu bronzovému), přičemž „žlutou formu“ (resp. „var. 2“, tedy hřib přívěskatý) popsal jen okrajově. Tím byl název Boletus aereus uznán pro hřib bronzový a jeho následné použití francouzskými mykology (ve smyslu hřibu přívěskatého) bylo v souladu s mezinárodními pravidly mykologické nomenklatury zneplatněno. V opačném případě by byl název Boletus aereus přiznán hřibu přívěskatému a pro hřib bronzový by byl uznán Smotlachův název Boletus sýkorae Smotl. 1935.

Velenovský dále uvádí, že Gillies používal označení Boletus aereus pro hřib borový, dnes známý jako Boletus pinophillus Pilát et. Dermek. Toto pojetí se v české mykologické literatuře promítlo v díle Jana Macků.

Reference 

Hřibovité